Головин, Борис: Головин, Борис Вячеславович (род. 1945) — российский дипломат.
 Головин, Борис Михайлович (1924—1989) — советский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Головин, Борис Николаевич (1916—1984) — советский лингвист.